Gli NBA Playoffs 2004 si conclusero con la vittoria dei Detroit Pistons (campioni della Eastern Conference) che sconfissero i campioni della Western Conference, i Los Angeles Lakers.

Squadre qualificate

Eastern Conference

Western Conference

Tabellone

Legenda
 * Vincitore Division
 "Grassetto" Vincitore serie
 "Corsivo" Squadra con fattore campo

Eastern Conference

Primo turno

(1) Indiana Pacers - (8) Boston Celtics
RISULTATO FINALE: 4-0

PRECEDENTI IN REGULAR SEASON

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

(2) New Jersey Nets - (7) New York Knicks
RISULTATO FINALE: 4-0

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

(3) Detroit Pistons - (6) Milwaukee Bucks
RISULTATO FINALE: 4-1

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

(4) Miami Heat - (5) New Orleans Hornets
RISULTATO FINALE: 4-3

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.

Semifinali

(1) Indiana Pacers - (4) Miami Heat
RISULTATO FINALE: 4-2

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.

(2) New Jersey Nets - (3) Detroit Pistons
RISULTATO FINALE: 3-4

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Finale

(1) Indiana Pacers - (3) Detroit Pistons
RISULTATO FINALE: 2-4

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Western Conference

Primo turno

(1) Minnesota Timberwolves - (8) Denver Nuggets
RISULTATO FINALE: 4-1

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.

(2) Los Angeles Lakers - (7) Houston Rockets
RISULTATO FINALE: 4-1

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

(3) San Antonio Spurs - (6) Memphis Grizzlies
RISULTATO FINALE: 4-0

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.

(4) Sacramento Kings - (5) Dallas Mavericks
RISULTATO FINALE: 4-1

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Semifinali

(1) Minnesota Timberwolves - (4) Sacramento Kings
RISULTATO FINALE: 4-3

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.

(2) Los Angeles Lakers - (3) San Antonio Spurs
RISULTATO FINALE: 4-2

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Finale

(1) Minnesota Timberwolves - (2) Los Angeles Lakers
RISULTATO FINALE: 2-4

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

NBA Finals 2004

Los Angeles Lakers - Detroit Pistons 

RISULTATO FINALE

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Roster

Risultati

Hall of famer

MVP delle Finali
 #1 Chauncey Billups, Detroit Pistons.

Squadra vincitrice

Statistiche
Aggiornate al 28 settembre 2021.

Note

Voci correlate
National Basketball Association 2003-2004
Bill Russell NBA Finals Most Valuable Player Award

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2004
Playoffs NBA